Het ATP-toernooi van Amersfoort 2006 (met de officiële naam Dutch Open 2006) werd van 17 tot en met 23 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van sportpark de Bokkeduinen in de Nederlandse plaats Amersfoort.

Het toernooi werd gewonnen door Novak Đoković die zijn eerste ATP-titel uit zijn carrière pakte. Er zouden daarna nog velen titels volgen. In de finale versloeg Novak Đoković de Chileen Nicolás Massú met 7-6(5), 6-4 na een twee uur en 41 minuten durend gevecht. Hiermee was dit een van de langste twee-sets wedstrijden op ATP-niveau ooit (record 2uur 52min - Nicolás Massú vs. Mariano Zabaleta 7-6(4), 7-6(6) - ATP Kitzbühel 2004).

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Onderste helft
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Carlos Moyà
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-team02= Guillermo García López
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=66
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Fabio Fognini
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Juan Pablo Guzman
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=5
| RD1-team05= Juan Antonio Marin
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-team06= Davide Sanguinetti
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=5
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Andreas Vinciguerra
| RD1-score07-1=63
| RD1-score07-2=3
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Nicolás Massú
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-seed09=6
| RD1-team09= Alberto Martín
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-team10= Albert Montañés
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-team11= Ivo Minář
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=3
| RD1-team12= Edgardo Massa
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-team13= Carlos Berlocq
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=3
| RD1-team14=
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Paul-Henri Mathieu
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=2
| RD3-seed01=5
| RD3-team01= Carlos Moyà
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=4
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= Nicolás Massú
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2='''6
| RD3-seed03=6
| RD3-team03= Alberto Martín
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-team04=

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Amersfoort
ATP-toernooi van Amersfoort